19-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-2007/08 — турнир среди 14 клубов Высшей лиги.

Чемпионом в 13-й раз стало тбилисское « Динамо», опередившее на 10 очков серебряного призёра — столичную «ВИТ Джорджию». Третье место занял ФК «Зестафони».

Участники 

По итогам чемпионата Грузии-2007/08 Высшую лигу покинули:
 Мерани — 12-е место (19 очков),
 Динамо (Батуми) — 13-е место (16 очков),
 Дила — 14-е место (8 очков).

Итоговая таблица

Стыковой матч 
24 мая 2008. «Спартак-Цхинвали» — «Гагра» — 1:0

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2007/2008
Грузия
Грузия
Спорт в Грузии в 2007 году
Спорт в Грузии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008